Big in Japan – gruppo musicale punk britannico fondato nel 1977
 Big in Japan – singolo degli Alphaville del 1984, dall'album Forever Young
 Big in Japan – brano musicale di Tom Waits del 1999, dall'album Mule Variations
 Big in Japan – singolo dei Guano Apes del 2000
 Big in Japan: Live in Tokyo 2010 – album dal vivo di Klaus Schulze del 2010
 Big in Japan – singolo di Martin Solveig del 2011, dall'album Smash